Aliartos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Aliartos, kommun, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Alíartos, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías,